Belagerung von Zadar steht für:

 Belagerung von Zara (1202), die Belagerung der kroatischen Stadt Zadar 1202 durch Kreuzfahrer
 Belagerung von Zadar (1345–1346), die Belagerung der kroatischen Stadt Zadar von 1345 bis 1346 durch die Republik Venedig